Deutsche Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern im Deutschen Reich (Kaiserreich) nach der Volkszählung vom 1. Dezember 1905.

Deutsches Kaiserreich
!